Le HC Thurgovie (ou HC Thurgau en allemand) est un club de hockey sur glace du canton de Thurgovie en Suisse. Il évolue en Swiss League.

Histoire du club

Effectif actuel

Maillots retirés 
 #26  Mike Posma
 #77  Guido Laczko

Notes et références 

Thurgovie
Club sportif dans le canton de Thurgovie